Lau kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Bernhard Lau
 Michael Wai-Neng Lau

Robotskapade auktorsförkortningar